Municipio de Lehigh puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lehigh (condado de Marion, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Lehigh (condado de Carbon, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Carbon.
 Municipio de Lehigh (condado de Northampton, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Northampton.
 Municipio de Lehigh (condado de Wayne, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Wayne.